Catalpa steht für: 

 Catalpa (Alabama), Ort im Pike County, Alabama, USA
 Catalpa (Arkansas), Ort im Johnson County, Arkansas, USA 
 Catalpa (Nebraska), Ort im Holt County, Nebraska, USA
 Catalpa (Tennessee), Ort im Marshall County, Tennessee, USA 
 Catalpa (Virginia), Ort im Culpeper County, Virginia, USA 
 Catalpa (St. Francisville, Louisiana), unter der Nummer 84001367 im NRHP registriertes Gebäude im West Feliciana Parish, Louisiana

Catalpa ist 

 der wissenschaftliche Name der Trompetenbäume
 Catalpa (Schiff), US-amerikanisches Schiff